Frank Simek (1984-) un joueur international américain de soccer ;
 Ivanka Šimek-Lefeuvre (1949-), une femme de lettres, poète et militante des droits de l'homme tchèque ;
 Juraj Šimek, (1987-) un joueur professionnel helvético-slovaque de hockey sur glace ;
 Miroslav Šimek (1959-) un céiste tchèque pratiquant le slalom ;
 Radim Šimek (1992-) un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace ;
 Rudolf Simek (1954-), est un philologue autrichien.

Voir aussi 
 (14098) Šimek, un astéroïde de la ceinture principale.